Příjmení nebo přízvisko Silný nese více osobností:

 August II. Silný (1670–1733) – příslušník albertinské linie dynastie Wettinů, saský kurfiřt a polský král
 Jindřich I. Babenberský (???–1018) – řečený Silný, rakouský markrabě
 Josef Silný (1902–1981) – český fotbalista, československý reprezentant
 Robert Silný (830?–866) – markrabě Neustrie
 Petr Silný (* 1981) - český fotbalista